Die Liste der Austragungsorte im Naturbahnrodel-Weltcup verzeichnet alle Orte, in denen seit der erstmaligen Austragung im Winter 1992/93 bis zum Ende der Saison 2014/15 Weltcups im Naturbahnrodeln stattfanden.

Orte

Erläuterung 
Nr.: Laufende Nummer
Ort: Der Ort, in dem ein Weltcup stattfand
Land: Das Land, in dem der Ort liegt
Von: Weltcupsaison, in der zum ersten Mal ein Weltcup im Ort stattfand
Bis: Weltcupsaison, in der zum bisher letzten Mal ein Weltcup im Ort stattfand
Gesamt: Anzahl der Weltcups, die insgesamt in dem Ort stattfanden
Hinweis: In manchen Saisons gab es zwei Weltcups an einem Ort.

Nationen

Literatur

Weblinks 
 Weltcup-Ergebnisse und Veranstaltungsorte auf der Website des Internationalen Rennrodelverbandes

!Austragungsorte
Naturbahnrodel-Weltcup, Austragungsorte
Austragungsorte Naturbahnrodeln